Bauteil oder Konstruktionselement steht für:
 Einzelteil im Sinne der Dokumentationssystematik nach DIN 6789
 Modul im Sinne der Konstruktionslehre, siehe Modularität
 Bauteil (Technik), ein Einzelteil eines technischen Komplexes
 Bauteil (Bauwesen) (das Bauteil), ein Stück zur Erstellung eines Bauwerks
 Bauelement (Bauwesen), eine Bauteilgruppe bzw. vorgefertigte Komponenten, die überwiegend zum Verschließen von Bauwerksöffnungen dienen, z. B. Fenster einschließlich Schlagläden, Tore, Türen einschließlich Zargen, Klappen und Treppen
 Bauteil (Architektur) (der Bauteil), funktionelles Element eines Gebäudes

Siehe auch:
 Elektrisches Bauelement, der kleinste Bestandteil einer elektrischen Schaltung, der physikalisch nicht weiter unterteilt werden kann, ohne seine Funktion zu verlieren
 Maschinenelement, ein nicht mehr weiter zerlegbarer Bestandteil einer Maschinenkonstruktion